Galen Marek – fikcyjna postać z uniwersum Gwiezdnych wojen. Znany też jako Starkiller. Główny bohater gry komputerowej Star Wars: The Force Unleashed.

Walczył czerwonym mieczem świetlnym, a jako Jedi niebieskim. Jego ojcem był Kento Marek. Był jednym z nielicznych, którzy potrafią korzystać z Mocy w niszczycielskiej skali.

Głównym bohaterem gry Star Wars: The Force Unleashed II jest jego klon.

Życiorys

Wczesne życie 
Galen urodził się na Kashyyyku, kilka lat przed wojnami klonów. Jego matka zmarła przed rozkazem 66, więc musiał zostać wychowywany tylko przez ojca. W 18 BBY na planetę przybył Darth Vader, w celu zabicia jego ojca. Rozpoczął się pojedynek. Kiedy Vader miał zadać Kentowi ostateczny cios, Galen odebrał mu Mocą miecz świetlny. Kento kazał mu uciekać, lecz został uduszony. Potem, do chaty Kenta wpadł oddział szturmowców. Ich dowódca, myśląc, że Galen zamierza zabić Vadera, rozkazał go zastrzelić. Vader jednak wziął swój miecz świetlny i odbijał strzały. Potem zabrał go z Kashyyyka, wyczuwając jego wrażliwość na Moc, lecz ukrył jego istnienie przed Imperatorem. Na Imperatora zaplanował spisek, mający na celu zabicie go i zapanowanie ze swoim uczniem nad galaktyką.

Ściganie Jedi 
Po piętnastu latach szkolenia Vader przydzielił Starkillerowi pierwsze zadanie: zabić rycerza Jedi Rahma Kotę i przynieść jego miecz świetlny. Galen odleciał na misję swoim statkiem: Rogue Shadow. Na pokładzie byli też: kapitan i pilot Juno Eclipse (między którymi zaczęło rodzić się uczucie) oraz holodroid PROXY, z którym Galen przyjaźnił się od wielu lat.

Rahm Kota 
Zanim dotarł do Koty, musiał się przedrzeć przez jego ludzi i szturmowców. Kota w czasie walki powiedział Galenowi, że w jego przyszłości wyczuwa siebie. Galen oślepił Kotę i zrzucił go w głąb Nar Shaddaa pewien śmierci starca... Zabrał jego miecz świetlny.

Kazdan Paratus 
Za pomocą PROXY-ego skontaktował się z Vaderem, którego szpiedzy odkryli kolejnego Jedi: Kazdana Paratusa. Planeta była galaktycznym śmietnikiem, więc uczeń Vadera musiał się przedrzeć przez grupę zbieraczy śmieci, której szefem był Drexl Roosh. Później zabił Paratusa w Świątyni Jedi na Raxus Prime.

Shaak Ti 
Vader wysłał Galena na Felucię, informując go, że jego szpiedzy odkryli następnego Jedi: Mistrzynię Shaak Ti. Starkiller przedzierając się do Shaak Ti, zabił wielu Felucian oraz cztery Rancory. W końcu dotarł do niej. Po krótkim pojedynku Ti powiedziała Markowi, że jest tylko niewolnikiem Vadera, i że Sithowie zawsze zdradzają siebie nawzajem, po czym spadła do jamy Sarlacca, by zachować honor.  Później skontaktował się z Vaderem o udanej misji na Felucii. Ten kazał wrócić mu na Executora, mówiąc, że niedługo spełni się przeznaczenie Galena.

Pierwsza „Śmierć” 
Galen wrócił na Executora. Powiedział swemu mistrzowi, że zebrała się flota Imperatora. Galen myślał, że Vader zwabił Sidiousa. Vader odpowiedział mu, że nie zwabił go. Wkrótce do sali przybył Imperator. Vader w tym momencie zaatakował swego ucznia, gniewnie oświadczając, że szpiedzy Imperatora odkryli jego istnienie. Pozwolił mu upaść na ziemię, a sam wyłączył swój miecz świetlny. Kiedy Imperator dotarł do Vadera, zobaczył na podłodze ciężko rannego Galena. Domyślił się, że jest on uczniem Vadera i że Mroczny Lord go zdradził. Żeby Imperator przebaczył Vaderowi, Galen musiał umrzeć. Z pomocą Mocy Vader cisnął nim o ściany, a następnie wypchnął przez okno.

Galen jednak przeżył, bowiem złapał go droid, który przetransportował go na Empiricala, gdzie obudził się sześć miesięcy później.

Tworzenie Rebelii

Poszukiwania Rahma Koty 
Galen zaczął szukać Koty w kantynach w Mieście w Chmurach. Po wyciągnięciu informacji od właściciela jednej z kantyn, musiał pokonać ochronę. W końcu dotarł do kantyny, gdzie zastał Kotę niewidomego przy stole. Galen kazał mu uciekać, a sam zajął się ochroną kantyny. Potem zabijał szturmowców, żeby nadążyć za Kotą. Gdy już dotarł, został odepchnięty przez Imperialnego Gwardzistę Cienia, który miał misję, żeby zabić Kotę. Galen odepchnął Gwardzistę i jego ludzi, powodując jego śmierć. Zabrał Kotę na Rogue Shadow.

Trzecia wizyta na Kashyyyku 
Po wybiciu kolejnego garnizonu szturmowców dotarł do sali, gdzie Vader walczył z Kentem Markiem. Starkiller zobaczył zjawę, która okazała się później jego ojcem.

Misja ratunkowa na Kashyyyku 
Po lądowaniu na Kashyyyku Galen rozpoczął misję. Przedarł się do bazy szturmowców, z pomocą Wookieech. Tam zabił dowódcę oddziału: Ozzika Sturna, który znajdował się wewnątrz osobistego AT-KT. Pomimo ostrzeżeń Koty, wszedł do szopy i nagle został odwiedzony przez swojego ojca Kenta Mareka w postaci Ducha Mocy. Kento przeprosił syna mówiąc że nigdy nie chciał by życie swojego syna tak wyglądało po czy wyjawił mu prawdziwe imię, które brzmiało Galen Marek. Po tych słowach Kento znikł. Galen znalazł w chacie niebieski kryształ do miecza świetlnego, który należał kiedyś do jego ojca. Po wyjściu z szopy Galen przedarł się przez siły Imperialne, znajdujące się na planecie, i uwolnił Leię Organę. Kota przydzielił mu następną misję: lecieć na Felucię i uratować senatora Baila Organę, ojca Lei.

Druga wizyta na Felucii 
Po wylądowaniu Galen pomógł oddziałowi rebeliantów, który miał zadanie znaleźć Organę. Od pilota promu imperialnego dowiedział się o miejscu pobytu porwanego senatora. Po zlokalizowaniu Organy, Galen go uwolnił. Lecz wtedy wróciła Maris Brood, która nasłała na Galena byczego rancora. Galen pokonał bestię i poszedł szukać Brood. Znalazł ją i zaczęła się walka. Prawie pokonana Maris nasłała na Galena kolejnego rancora. Po pokonaniu bestii znowu walczył z byłą uczennicą Shaak Ti, pokonując ją. Starkiller mimo protestów senatora darował jej życie i puścił ją wolno bo obiecał, że będzie się trzymać z dala od Ciemnej Strony Mocy. Po powrocie na Cień Łotra z Galenem skontaktował się jego były mistrz, przydzielając mu misję: zniszczyć fabrykę Gwiezdnych Niszczycieli nad Raxus Prime.

Misja na Raxus Prime 
Po przebiciu się przez szturmowców Galen dotarł do pocisku, który może zniszczyć fabrykę nad planetą. Został jednak zatrzymany przez Gwardzistę Cienia. Po pokonaniu, dusząc przeciwnika i wrzucając go do pocisku. Potem odpalił pocisk, który zniszczył fabrykę i wszystkie Gwiezdne Niszczyciele. Jeden z niszczycieli przetrwał, lecz został zniszczony chwilę później przez Galena. Kota kazał mu lecieć do Miasta w Chmurach, do senatora Garma Bel Iblisa.

Powstanie Rebelii 
Zniszczenie fabryki Gwiezdnych Niszczycieli nad Raxus Prime sprawiło, że do Rebelii przyłączyło się dwóch senatorów: Mon Mothma i Garm Bel Iblis. Spotkali się na Korelii, by podpisać traktat o powstaniu Rebelii. Bogactwo Organy sfinansowałoby bunt, Iblis wsparłby Sojusz flotą, a Mothma żołnierzami. Galen byłby przywódcą buntu. Po chwili miejsce spotkania zaatakowali szturmowcy z Vaderem na czele. Kota złapał za miecz świetlny, lecz Vader go podniósł i rzucił nim o ścianę. Wtedy Galen Marek zrozumiał, że Vader nie zamierzał z nim pokonać Imperatora, i że był tylko narzędziem do złapania rebeliantów. Następnie Galen zaatakował Vadera, jednak ten uderzył go za pomocą Mocy i wyrzucił ze świątyni. Gdy Sith miał zabić Galena temu skoczył na ratunek PROXY udający Obi-Wana Kenobiego. PROXY zginął, jednak Starkiller uciekł.

Śmierć 
Po przedarciu się przez szturmowców dotarł na miejsce, gdzie Imperator osądzał jeńców. Po pokonaniu Vadera, walczył z Imperatorem, którego pokonał, ale nie zabił. Kiedy przyleciał Cień Łotra, Imperator ponownie zaczął razić Kotę Błyskawicami Mocy. Bez namysłu Galen przyjął na siebie atak Imperatora. Obawiając się, że Vader złapie jeńców rebelianckich, stworzył eksplozję, tragiczną dla niego samego w skutkach. Zginął, poświęcając się, by jeńcy mieli czas na ucieczkę.

Klon 
W Star Wars: The Force Unleashed II Lord Vader klonuje Starkillera na planecie Kamino. Klonowanie przebiega pomyślnie, jednak klon Galena wciąż posiada strzępki wspomnień swojego pierwowzoru, co Vader tłumaczy procesem przyspieszonego klonowania, który wciąż jest „niedoskonały”. Z powodu owych fragmentów wspomnień klon Starkillera (będący postacią sterowaną przez gracza), znając prawdziwe oblicze Vadera atakuje go i ucieka z Kamino. Podczas całej gry postać gracza trafia m.in. na Dagobah (gdzie spotyka Mistrza Yodę) oraz na planetę Cato Neimoidia gdzie ratuje Rahma Kotę z rąk Merilliona Tarko. Pod koniec gry klon Starkillera wraca na Kamino w celu uratowania Juno Eclipse, która została pojmana przez Vadera. W końcowym etapie gry klon Galena staje do pojedynku z Vaderem. Gracz po pokonaniu swojego oponenta ma możliwość wyboru pomiędzy zakończeniem Jasnej Strony Mocy, a zakończeniem Ciemnej Strony Mocy.

Zakończenie jasnej strony 

Jeśli gracz wybierze zakończenie jasnej strony, klon Starkillera postanowi oszczędzić pokonanego Vadera z powodu znanych przez niego sekretów Imperium. Ów Lord Sith zostaje zabrany do niewoli, a klon Galena wraz z Juno odlatują statkiem Rogue Shadow. Gra kończy się sceną, w której widzimy statek Slave I należący do Boby Fetta, który śledzi odlatujący statek Starkillera i Juno.

Zakończenie ciemnej strony 
Gdy gracz z kolei wybierze zakończenie Ciemnej Strony Mocy, postać sterowana przez gracza uniesie swoje miecze świetlne w celu dobicia Vadera, jednak klon Starkillera zostaje przebity mieczem świetlnym przez zakapturzonego wojownika. Oprócz głównego bohatera gry, zabija on także obecnych na platformie Generała Kotę oraz kilku rebeliantów. Po tym zdarzeniu Vader wstaje z kolan i zwierza się konającemu klonowi Starkillera, iż wcześniej kłamał mówiąc, że proces klonowania jest „niedoskonały”. Tajemniczy wojownik zdejmuje swój kaptur i okazuje się być kolejnym klonem Starkillera. Postać sterowana przez gracza umiera, a klon Starkillera obojętnie spogląda na martwe ciało Juno, po czym otrzymuje od Vadera zadanie zniszczenia Rebelii.

Dziedzictwo 
Śmierć Starkillera zainspirowała buntowników, by zakończyć to co rozpoczęli na Korelii. Juno, Kota i senatorowie spotkali się w starej chacie należącej do rodziny Marek na planecie Kashyyyk. Księżniczka Leia zaproponowała by, herbem Rebelii był herb rodzinny Galena na co inni przystali.

Juno zapytała Kotę czy wiedział, że człowiek, który utworzył przymierze jest tą samą osobą, która próbowała go zabić. Kota wyjawił jej, że zawsze wiedział, a mimo to zgodził się mu pomóc w utworzeniu przymierza, ponieważ spostrzegł w jego umyśle jedną jasną rzecz, której się trzymał: Juno.

Galen zmienił los galaktyki. Jego przymierze przeżyło i zmieniło galaktykę na zawsze. Przymierze ostatecznie wygrało Galaktyczną wojnę domową, i Republika w końcu została przywrócona jako Nowa Republika, która później przeistoczyła się w Galaktyczną Federacje Niezależnych Sojuszów.

Alternatywy 
W niekanonicznym zakończeniu gry Star Wars: The Force Unleashed Galen postanawia zemścić się na Vaderze za śmierć ojca i za zdradę. Zeskakuje z mostu na wieżę Imperatora i atakuje Vadera. Osłabiony wcześniejszą walką Vader słabiej się bronił. Galen zakończył walkę, przebijając Vadera mieczami: swoim i Vadera, po czym idzie do Imperatora. Tam Kota chciał uciec Sidiousowi, lecz ten poraził go błyskawicą Mocy. Mówi Galenowi, by ten zabił Kotę i poświęcił się Ciemnej Stronie. Galen włącza miecz świetlny, gotów zabić byłego mistrza, lecz zaatakował Imperatora.

Zdradziłeś swego mistrza i sprzymierzeńców. Wiedziałem, że mnie kiedyś zdradzisz. A teraz skazałeś na zagładę siebie i swoich przyjaciół.
 - Palpatine
Imperator był jednak na to przygotowany. Zablokował cios, po czym odepchnął Galena w górę i poraził błyskawicą Mocy. Następnie wyrzucił go na lądowisko. Tam Galen zobaczył, że Bail Organa i inni przywódcy, oprócz Koty, zostali zabici. Juno przyleciała, by ich zabrać z Gwiazdy Śmierci. Palpatine użył Mocy, by rzucić Rogue Shadow w Galena. Nie wiadomo, co się stało z Kotą, ale najprawdopodobniej został zabity przez Dartha Sidiousa.

Wiązałem z tobą wielkie nadzieje. Mogłeś być moim następcą. Ale teraz... Wciąż mi się do czegoś jeszcze przydasz. Wciąż są wrogowie do odnalezienia i zniszczenia. Będziesz wykonywał moje zlecenia. Aż do czasu, kiedy znajdę nowego ucznia. Wtedy jak Vader, zostaniesz odrzucony. Wykończyć go.
 - Palpatine
Galen obudził się na stole operacyjnym podczas odbudowy jego ciała. Miał na sobie hełm i zbroję. Prawdopodobnie te dwie rzeczy utrzymywały go przy życiu. Palpatine powiedział, że Galen mógłby być bardziej lojalny, i że będzie jego uczniem dopóki nie znajdzie sobie nowego, i że zabije go tak samo jak on Vadera. Teraz rozkazał droidom, by skończyły odbudowywać ciało Galena. Galen został uczniem Sidiousa, jak Vader przed nim i od tej pory nazywał się Darth Stalker.

W odsłonie Ultimate Sith Edition Starkiller na rozkaz Imperatora miał przekonać Jabbę do sprzymierzenia się z Imperium, co mu się nie udało. Podczas ucieczki z pałacu Jabby zabił Bobę Fetta odrzucając Mocą wystrzelony przez niego pocisk, rozsadzając go.

Linki zewnętrzne 
 
 

Fikcyjni płatni mordercy z gier komputerowych
Postacie z cyklu Gwiezdne wojny
Postacie z gier komputerowych